Висаитов — чеченская фамилия. Известные носители:
 Висаитов, Булат Ахмадович (1933–2015) – советский и чеченский хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор.
 Висаитов, Мавлид Алероевич (1913—1986) — участник Великой Отечественной войны, гвардии подполковник, Герой Советского Союза.
 Висаитов, Сакка Висаитович (1906—1980) — советский кавалерист, гвардии майор, участник Великой Отечественной и советско-японской войн, участник Парада Победы.